Nationale Monumentenorganisatie
 Nederlandse Moslim Omroep
 Neuromyelitis optica, ook wel ziekte van Devic
 N-methylmorfoline-N-oxide